Валентин Солдатов: Солдатов, Валентин Васильевич (1926—2015) — советский дипломат.
 Солдатов, Валентин Иванович (род. 1944) — советский футболист.